Vojáček ist der Familienname folgender Personen:

 Hynek Ignaz Vojáček (1825–1916), tschechischer Komponist 
 Jan Vojáček (* 1981), tschechischer Fußballspieler
 Lukáš Vojáček (* 1987), tschechischer Bergrennfahrer im Automobilsport
 Rostislav Vojáček (* 1949), tschechischer Fußballspieler und Fußballtrainer

Siehe auch:
 Wojaczek